Каре́тник — стельмах, що робив і лагодив карети.

Прізвище 

 Каретник Володимир Володимирович ( 1972) — український футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Каретник Олена Василівна ( 1967) — український кінорежисер і сценарист фільмів на християнську тематику.
 Каретник (Каретников) Семен Микитович (1893—1920) — український військовий діяч, один з провідників махновського руху.
 Каретник Сергій Володимирович ( 1995) — український та російський футболіст.

Див. також 
 Каретня — приміщення для карет
 Каретников